Посуђе се може односити на:
 Кухињско посуђе
 Стаклено посуђе
 Хемијско посуђе